El National Invitation Tournament 1992 fue la quincuagésimo quinta edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Virginia, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1992

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1990)

Baloncesto en 1992
National Invitation Tournament